Bosznia-Hercegovina
 Trnjani, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Trnjani, falu Garcsin községben, Bród-Szávamente megyében